Hrvatska:
 Nova Ljeskovica, naselje u općini Čaglin
 Stara Ljeskovica, naselje u općini Čaglin

BiH:
 Ljeskovica (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Ljeskovica (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče